Den ottende generation (generation VIII) af Pokémon-franchisen introducerede 86 fiktive arter i de japanske Nintendo Switch-spil Pokémon Sword og Shield fra 2019. Nogle Pokémon fra denne generation, så som Togepi og Ho-Oh, var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet. To ny typer (Mørke og Stål) blev introduceret i spillet, hvilket betød, at der nu var 17 typer i det hele efter patch 1.1.0. Starter-Pokémonerne var de første, nye Pokémon, som blev afslørret den 27. februar 2019.

En større forrandring forekig i den ottende generation, da nye Pokémon og former blev tilføjet til spillene gennem patches. Dette betød også, at for den første gang i franchisens historie var det ikke muligt for dataminere at opdage de Pokémon, som endnu ikke var blevet afsløret, ligesom det var sket tidligere med event-eksklusive Pokémon.

Den følgende liste beskriver de 86 Pokémon fra generation VIII i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Grookey, er nummer 810 og den sidste kendes endnu ikke. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type er inkluderet.

Liste over Pokémon

Galarian-former

Pokémon
Figurer fra Pokémon